Whittle kan syfta på:

 Whittle (efternamn)
 Whittle, Horsley, Northumberland, England
 Whittle, Newton-on-the-Moor and Swarland, Northumberland, England
 Whittle-le-Woods – en ort och civil parish i Chorley, Lancashire, England
 Whittle Glacier – en glaciär i Antarktis
 Whittle Peninsula – en udde i Antarktis